Па́вел Пути́лов:
 Путилов, Павел Васильевич (1845 — ?) — российский врач.
 Путилов, Павел Николаевич (1854—1919) — генерал-лейтенант. Примечания